Слободи́ще — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области России. Входит в состав Орехово-Зуевского городского округа. Население —  чел. ().

История 
Первое упоминание о Слободище встречается в переписной книге 1646 года: "…Волость Гуслицкая, а в ней погост, а на погосте церковь Ильи Пророка древяна… Да тое же Гуслицкой волости: …Дрв. Слободища, а в ней крестьян: Корнилко Тимофеев, в. Митка Дмитриев, в. Митка Тимофеев, в. Матюшка Дмитреев, в. Ефтюшка Михайлов, в. Савка Иванов, в. Трошка Иванов с сыном з Гараскою, в.. Гришка Иванов з зятем сь Янькою Марковым, в. Ивашко Петров с сыном Фомкою…" 

Предположительно название связано с тем, что ранее на этом месте находилась слобода. Суффикс «-ищ» указывает на большой размер селения (подобно словам «сапожище», «мужичище», «волчище»)

Слободище расположено в центре исторической местности Гуслицы. Это крупное старообрядческое селение. Большинство жителей — последователи Рогожского кладбища (окружники). Немного семей неокружников-даниловцев. Общественный храм-моленная во имя церковь Иконы Божией Матери Казанской (с престолом). Небольшая неокружническая моленная. Слободище — центр одного из старейших старообрядческих приходов в Гуслицах.

Среди владельцев — родственники сосланной в Суздаль царицы Евдокии Лопухиной, заводчик Демидов, переселивший часть населения Гуслиц в Сибирь, майорша Л. И. Евреинова, помещица, вдовствующая действительная камергерша О. А. Жеребцова. Из Слободищ происходили и известные купцы Рахмановы.

При Петре Первом владельцем Гуслицы стал его сподвижник Александр Меньшиков. После того, как он оказался в опале, указом от 11 июня 1728 года Петр Второй передал Гуслицкую волость родственнику, двоюродному племяннику первой жены Петра Первого Евдокии Федоровны адмиралу, генерал-лейтенанту Степану Васильевичу Лопухину. В «Жалованной грамоте» записано: "За ним же Степаном Лопухиным … пожалованная вотчина бывшего князя Меньшикова в Московском уезде: Гуслицкая волость, а в ней погост на речке Поповке, а на погосте церковь во имя святого пророка Илии, и на том погосте другая церковь во имя чудотворца Николая. На том погосте 3 двора поповых, двор дьяконов, 2 двора дьячковых, двор пономарев, двор земского дьячка, один бобылев двор. Да крестьянские деревни, а в них дворов: (…) деревня Слободище — 27 дворов"

Согласно одному из документов 1840 года, "сельцо Слободищи" включало один двор православных (4 мужчины и 4 женщины) и 33 двора старообрядцев (186 мужчин, 179 женщин).
Е.Я. Голоднов привел выписку из "Указателя селений и жителей уездов Московской губернии Богородского уезда" за 1852 г.: «Слободищи, сельцо 1-го стана, владелец Норд Егор Егорович, штабс-ротмистр, крестьян 617 душ мужского пола, 685 — женского,225 дворов, 75 верст от Москвы и 51 от уездного города, по Коломенскому тракту».

Самое старое упоминание о старообрядческой моленой в Слободищах относится к 1826 году. О ней говорилось в «Ведомости о состоящих в Москве и губернии старообрядческих и раскольнических часовнях и молельнях», где отмечалось, что моленная существует «с давних времен» и устроена «самовольно». По тем временам старообрядческих общины подвергались гонениям со стороны государства и официальной церкви; в частности, запрещалось производить строительство и ремонт храмовых сооружений. Тем не менее, моленная улучшалась, производились «поновления», в частности, незадолго до 1831 года ее крыша была покрыта железом и окрашена голубой краской. В 1850-х годах из-за запрета старообрядцам служить в храмах Литургию в слободищенской моленной властями был ликвидирован престол. Моленная упоминается в документах канцелярии Московского гражданского губернатора за 1851, 1856, 1860-й годы. В 1979 году, во время крупного пожара здание сгорело. Несмотря на законодательный запрет подобных работ, местные жители в 1882 году заново построили «много лучшую прежней» моленную на собственные средства. В 1888 году, опять же незаконно, производились отделочные работы; богослужения временно проводились на дому у прихожан Ивана Ермилова и Прасковьи Акинфиевой Соколовой. Согласно документам 1901 года, в храме был иконостас в пять ярусов; настоятелем храма в те времена состоял священник Симеон Евтихиевич Мохров. В 1909 году община добилась разрешения установить на здании крест, оно приобрело свой нынешний вид. В 1920-х годах старообрядческий храм в Слободищах был зарегистрирован официально, но впоследствии закрыт и переоборудован под зернохранилище. В 1937 году был репрессирован местный священник о. Петр Пронин (впоследствии полностью реабилитирован) . Заново церковь Иконы Божией Матери Казанской была открыт 30 марта 1946 года и действует до сих пор. 

В XIX веке Слободище входило в состав Ильинской волости Богородского уезда Московской губернии.

Слободище неоднократно переживало крупномасштабные пожары, когда огнём уничтожалось от 5 до 90% домов и хозпостроек. В 1879 году в результате сильнейшего пожара деревня была почти полностью уничтожена, сильно пострадали плантации гуслицкого (т. н. богемского) хмеля местного жителя, крестьянина Григория Климовича Гусятникова.

С первой половины XVII века в Гуслицкой округе (включая дер. Слободищи) началось разведение богемского хмеля, остававшегося сельскохозяйственной культурой вплоть до 50-х гг. XX века. 
В 1830-х годах жители Слободищ также были известны как заводчики гусей, Р.И. Шредер в 1881 году даже пересказывал местную легенду о том, что название Гуслиц якобы произошло от разведения здесь гусей.  
Также население деревни занималось картофелеводством, кустарными (надомное ткачество, гуслицкая книжная роспись, иконопись) и отхожими промыслами. С ростом промышленности в России и, в частности, в близлежащих городах — Егорьевске, Орехово-Зуево, Богородске среди жителей деревни возросло количество фабричных рабочих, занятых в основном на ткацких предприятиях, принадлежащих русским промышленникам-старообрядцам.

В 1899 году в сельце проживало 1785 человек, была земская школа и квартира пристава 1-го стана.
Слободище упоминается в романе А.В. Перегудова «В те далекие годы».

В начале ХХ века в составе Слободищ выделялись слободки Богатая, Щемиловка, Щеголиха, Лупиловка и др.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 262 человека (115 мужчин и 147 женщин); преобладающая национальность — русские. По данным на 2005 год в деревне проживало 254 человека.
В настоящее время коренные жители (уроженцы) деревни составляют меньшинство. В основном в деревне живут москвичи, егорьевцы и орехово-зуевцы — владельцы собственных загородных хозяйств. В деревне имеются фельдшерский пункт,  магазин, библиотека, кладбище.

В деревне Слободище родился, жил и ушёл на фронт в 1943 году Лапушкин Филипп Семенович.
За мужество и героизм проявленные Ф. С. Лапушкиным в операции по форсированию Днепра, ему присвоено звание Героя Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета от 15.01.1944 года).
На центральной площади деревни расположен мемориал памяти воинов-жителей Слободищ, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Расположение 
Деревня расположена на реке Гуслица примерно в 34 км к югу от центра города Орехово-Зуево. Рядом с деревней находится развязка Егорьевского шоссе и Московского большого кольца.
Ближайшая железнодорожная станция — ст. «Ильинский Погост» Московско-Казанской ж/д (код станции: 233364).

Примечания

Ссылки 
 
 Михайлов С. С., Марков А. П. Старообрядцы Гуслиц.

Литература 
 Добыш Г. Б., Михайлов С. С. Старообрядческий храм во имя Казанской иконы Пресвятыя Богородицы в Слободищах. // Гуслицкая округа. Ист.-краевед. альманах Западной Мещёры. Выпуск 1. Куровское, 2006.
 Карякин Ю. А. Старообрядцы Гуслицы // Гуслицы. Историко-краеведческий альманах. Выпуск 7. Ильинский Погост, 2009.
 Михайлов С.С. Поминовский и Слободищенский старообрядческие приходы в Гуслицах в XIX – XX вв. М.: АИРО-XXI, 2013.

Населённые пункты Орехово-Зуевского района
Сельское поселение Ильинское (Орехово-Зуевский район)